Турапов — фамилия; имеет женскую форму Турапова.
 Турапов, Диёр (род. 1994) — узбекистанский футболист.
 Турапов, Иноят — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Турапов, Нармумин Турапович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.